AB Landsverk var en svensk verkstadsindustri i Landskrona med tillverkning av järnvägsvagnar, grävmaskiner, lyftkranar, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, stridsfordon, verktyg, med mera.

Historia

Åren 1872–1920 

Firman grundades 1872 av fabrikören Johan Petterson och handlanden Alexander Ohlsen under namnet Petterson & Ohlsen. Den senare utträdde ur firman 1877 och den var sedan helt i familjen Petterssons
ägo fram till 1921. Från 1875 var firmanamnet Landskrona Nya Gjuteri & Mek. verkstad och därefter åren 1876–1899 Landskrona Nya Mekaniska Verkstad. År 1899 ombildades företaget till aktiebolag under namnet Landskrona Nya Mekaniska Verkstads AB för att 1928 ändras till AB Landsverk.

Ursprungligen tillverkades lantbruksredskap, spisar, ugnar och vanligt handelsgjutgods samt järnvägsvagnar. De första järnvägsvagnarna levereras 1874 till Lund–Trelleborgs Järnväg och det kom att bli tusentals levererade järnvägsvagnar de kommande åren till både SJ och enskilda banor. 

År 1910 började man tillverka järnvägsbroar, bland annat svängbron över Torneälv, svängbron över Mälaren vid Kvicksund, Lidingöbron, Årstabroarna samt Skanstullsbron och klaffen till Götaälvbron i Göteborg. Omkring 1918 utökades verksamheten med tillverkning av hamnkranar och anordningar för socker- och cellulosaindustrin. Bolaget uppförde även cisterner för lagring av petroleumprodukter och gasklockor till flera städer. 

År 1920 var bolagets ekonomi emellertid mycket dålig, och de gamla ägarna tvingades därför sälja hälften av aktierna till de det tyska industriföretaget GHH (Gutehoffnungshütte, Aktienverein für Bergbau und Hüttenbetrieb). År 1929 började man även att tillverka pansarbilar och stridsvagnar. Ytterst få militärfordon blev dock exporterade, de flesta tillverkades för Armén.

Mellankrigstiden 

I Versaillesfreden efter första världskriget förbjöds Tyskland att inneha bepansrade stridsfordon. Landsverk blev därför en viktig forsknings- och utvecklingsanläggning för den tyska vapenindustrin under mellankrigstiden. Chefskonstruktören på Landsverk kom genom att GHH övertagit aktiemajoriteten att bli Otto Merker. Joseph Vollmer, som ritat LK II tog redan på 1920-talet tagit fram ett hjulgående fordon, en "jordbrukstraktor", L-5. I Sverige kom den att vidareutvecklas vid Landsverk under benämningen L-30. Samtidigt började man även arbeta på en rent bandgående stridsvagn, L-10. Det första uppdraget att framställa pansarfordon blev dock chassit till Pansarbil fm/29 som färdigställdes i början av 1931. Efter många förseningar kom dock såväl L-10 som L-30 att rulla av fabriksbandet L-10 som Stridsvagn m/31 och L-30 som Stridsvagn fm/31.

Heinz Guderian, som var det tyska pansarvapnets arkitekt, besökte Sverige år 1929.

Efterkrigstiden 

Efter andra världskriget hade internationella överenskommelser slutits för att avveckla tyska intressen i utlandet. År 1945 bildades en myndighet för detta ändamål i Sverige; Flyktkapitalbyrån. AB Landsverk hörde till den grupp av bolag som övertogs av denna myndighet. Efter en tvist om ägarförhållanden med GHH:s holländska dotterbolag, såldes Landsverk 1947 till Kockums Mekaniska Verkstads AB för ett pris av 6,542 Mkr. År 1953 upphörde tillverkningen av järnvägsvagnar, totalt hade över 6 000 tillverkats sedan 1874. Tio år senare lades också smidesverksamheten ner. I stället började man specialisera sig på tillverkning av bland annat grävmaskiner, och som ett led i omorienteringen köptes den australiska grävmaskinstillverkaren Harman upp. Etableringen misslyckades emellertid och tillverkningen i Australien upphörde efter några år.

Fortsatta ekonomiska problem gjorde att både gjuteriverksamheten och krantillverkningen lades ned 1967. År 1968 ändrades bolagsnamnet till Kockum-Landsverk AB. Samma år började man tillverka tipptruckar, vilket skulle ersätta stridsvagnstillverkningen som man planerade lägga ner. År 1972 avvecklades grävmaskinstillverkningen, och Åkermans i Eslöv övertog lagret av hydraulgrävmaskin KL-121 och reservdelar till alla maskiner.

Åren 1979–1992 
I samband med varvskrisen övertogs Kockum-Landsverk av Statsföretag 1979, och företaget blev ett dotterbolag till Kalmar Verkstad AB. Antalet anställda inom företaget minskades vid denna period från 3 100 till 1 400. Volvo BM övertog verksamheten 1982 trots att den då gick med förlust. Efter en rad omorganisationer inordnades fabriken i Landskrona i produktbolaget VME Industries Sweden AB. År 1991 beslutades att all tillverkning (vilken bestod av tipptruckar) i Landskrona skulle avvecklas och flyttas till Polen. Sista året, 1992, bestod personalstyrkan av 117 kollektivanställda och 52 tjänstemän.

Produkter och konstruktioner

Krigsmateriel producerad av AB Landsverk

Civila arbetsredskap 
Lingrävmaskiner

 1946 LA-5
 1948 LB-5
 1950 L-65
 1950 LA-4
 1951 L-40
 1953 L-40H
 1953 L-50
 1954 L-57
 1957 L-47
 1957 L-67
 1959 L-77
 1960 L47H
 1960 L-58
 1960 L-85
 1961 L-190
 1965 KL-210
 1965 KL-230
 1965 KL-250
 1965 KL-260
 1965 KL-290
 1967 KL-235
 1956 Släpgrävmaskin Marion

Hydraulgrävare

 1966 KL-100-125
 1968 KL-130
 1969 KL-121
 1969 KL-130H
 1971 KL-121B
 1972 KL-132

Hjullastare

 1961 LS-17
 1964 LS-2A
 1964 KL-520
 1967 KL-560

Dumpers

 1967 KL-410
 1968 KL-411
 1970 KL-411B
 1973 Kockum 412
 1973 Kockum 412C
 1973 Kockum 412T
 1979 Kockum 414
 1980 KL-318/328
 1981 Kockum 414B
 1983 uppköpt av Volvo BM och nedlagd

Tipptruckar

 1961 LT-18
 1963 LT-2A
 1965 KL-420
 1967 KL-440
 1972 KL-442
 1974 KL-424
 1975 KL-425
 1975 Kockum 445
 1976 Kockum 435
 1977 Kockum 442B
 1979 Kockum 425B
 1980 Kockum 4170
 1981 Kockum 540
 1982 Kockum 565
 1982 Kockum 555
 1984 Volvo 425C
 1984 Volvo 442C
 1985 Euclid R 32
 1987 Euclid R 50
 1988 Euclid R 35

Lyftkranar

 1948 Rälskran LB-5R
 1950 Rälskran LR-58
 1951 Rälskran LR-60
 1953 Rälskran LR-70
 1954 Rälskran LR-65
 1955 Mobilkran L-65G
 1955 Mobilkran L-40G
 1966 Mobilkran KL-310

Traktorer m.m.

 1921 Bandtraktor Styr
 1942 Bandtraktor "M"
 1944 Traktor LM
 1945 Traktor LL
 1959 Bandschaktare Vickers Vigor
 1962 Traktorgrävare Falk
 1963 Skogsmaskin KL 820
 1965 Traktorgrävare KL
 1972 Skotare KL 875
 1973 Skotare KL 850

Prototyper

 1943 Skogsbrandvagn
 1965 Prototyp L-65 Hydraulgrävare
 1967 KL-130 prot.

Referenser

Noter

Webbkällor 
 https://web.archive.org/web/20180103225746/http://aviarmor.net/tww2/tanks/germany/rader_m28.htm
 http://www.ointres.se/strv_fm31_m31.htm
 https://web.archive.org/web/20180103232618/http://www.aviarmor.net/tww2/tanks/sweden/landsverk_l80.htm
 https://web.archive.org/web/20180103235842/http://aviarmor.net/tww2/tanks/sweden/landsverk_l100.htm

Vidare läsning

Externa länkar 
Volvo Construction Equipment - historia
Landskrona Museum: Landsverk - Från smedja till storindustri 1850-1992

 
Ej längre existerande svenska verkstadsindustriföretag
Företag i Landskrona
Stålbyggnadsföretag
Sveriges industrihistoria
Ej längre existerande svenska tillverkare av anläggningsmaskiner
Företag bildade 1872
Företag upplösta 1992